

Sigle 
 Banca Centrale Nazionale – banca centrale privata di ciascun paese europeo appartenente al sistema europeo di banche centrali assieme alla Banca centrale europea
 Banco Central de Nicaragua – banca centrale del Nicaragua

Aeronautica 
 BCN – abbreviazione di Beacon – Faro [luce aeronautica al suolo]

Codici 
 BCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Barcellona (Spagna). È anche di uso comune utilizzare BCN come abbreviativo della città di Barcellona.
 bcn – codice ISO 639-3 della lingua bali (Nigeria)